|-
| 163601 - ||  || 7 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163602 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163603 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163604 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163605 - ||  || 9 octombrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163606 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163607 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163608 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163609 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163610 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163611 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163612 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163613 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163614 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163615 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163616 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163617 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163618 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163619 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163620 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163621 - ||  || 12 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163622 - ||  || 15 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163623 - ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 163624 - ||  || 10 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 163625 - ||  || 10 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 163626 Glatfelter || 2002 UV || 27 octombrie 2002 || Wrightwood || 
|-
| 163627 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163628 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163629 - ||  || 26 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163630 - ||  || 29 octombrie 2002 || Nogales || 
|-
| 163631 - ||  || 28 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163632 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163633 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163634 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163635 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163636 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163637 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163638 - ||  || 31 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 163639 - ||  || 29 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 163640 - ||  || 29 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 163641 - ||  || 30 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 163642 - ||  || 29 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163643 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163644 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163645 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163646 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163647 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163648 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163649 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163650 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163651 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163652 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163653 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163654 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163655 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163656 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163657 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163658 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163659 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163660 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163661 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163662 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163663 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163664 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163665 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 163666 - || 2002 WD || 16 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163667 - ||  || 22 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163668 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163669 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163670 - ||  || 27 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163671 - ||  || 30 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163672 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163673 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163674 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163675 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163676 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163677 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163678 - ||  || 12 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163679 - ||  || 14 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163680 - ||  || 14 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163681 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163682 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163683 - ||  || 28 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163684 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163685 - ||  || 31 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163686 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163687 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163688 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163689 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163690 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163691 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163692 - ||  || 9 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
|  ||  || 11 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163694 - ||  || 27 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163695 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163696 - ||  || 10 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163697 - ||  || 12 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163698 - ||  || 7 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163699 - ||  || 22 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163700 - ||  || 24 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-